

Fumetti 
 Chase Stein – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Franken Stein – personaggio del manga e dell'anime Soul Eater di Atsushi Ohkubo

Geografia

Austria 
 Äußerer Stein – quartiere di Salisburgo, città statutaria (Salisburghese)
 Monti dello Stein – sottosezione delle Alpi Settentrionali Salisburghesi (Salisburghese)
 Stein – frazione di Bad Traunstein, comune nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)
 Stein – ex comune ora frazione di Loipersdorf bei Fürstenfeld, comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)
 Stein – frazione di Matrei in Osttirol, comune nel distretto di Lienz (Austria)
 Stein – frazione di Steyr, città statutaria (Alta Austria)
 Stein an der Donau – ex comune ora frazione di Krems an der Donau, città statutaria (Bassa Austria)
 Stein im Jauntal – frazione di Sankt Kanzian am Klopeiner See, comune nel distretto di Völkermarkt (Carinzia)

Germania 
 Stein – città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Stein – comune nel circondario di Plön (Schleswig-Holstein)
 Stein – frazione di Eckersdorf, comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Stein – frazione di Eitorf, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Stein – frazione di Geretsried, città nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Stein – ex comune ora frazione di Gossersweiler-Stein, comune nel circondario della Weinstraße Meridionale (Renania-Palatinato)
 Stein – ex comune ora frazione di Hechingen, città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Stein – frazione di Hennef, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Stein – frazione di Reichshof, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Stein – frazione di Ruppichteroth, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Stein – frazione di Selfkant, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Stein – frazione di Tiefenbach, comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Stein am Kocher – ex comune ora frazione di Neuenstadt am Kocher, città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Stein an der Pfreimd – ex comune ora frazione di Pfreimd, città nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Stein an der Traun – ex comune ora frazione di Traunreut, città nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Stein-Bockenheim – comune nel circondario di Alzey-Worms (Renania-Palatinato)
 Stein im Allgäu – ex comune ora frazione di Immenstadt im Allgäu, città nel distretto della Svevia (Baviera)
 Stein-Neukirch – comune nel circondario del Westerwald (Renania-Palatinato)
 Stein-Wingert – comune nel circondario del Westerwald (Renania-Palatinato)

Paesi Bassi 
 Stein – comune (Limburgo)
 Stein – ex comune ora frazione del comune di Krimpenerwaard (Olanda Meridionale)

Polonia 
 Stein – antico nome tedesco di Kamień, frazione della città di Rybnik (Slesia)
 Stein – antico nome tedesco di Kamień, frazione del comune di Węgorzewo nel distretto di Węgorzewo (Varmia-Masuria)

Repubblica Ceca 
 Stein – antico nome tedesco di Kámen, comune nel distretto di Pelhřimov (Vysočina)
 Stein am Hohen Stein – antico nome tedesco di Kámen, frazione della città di Kraslice nel distretto di Sokolov (Karlovy Vary)
 Stein im Böhmerwald – antico nome tedesco di Polná na Šumavě, comune nel distretto di Český Krumlov (Boemia Meridionale)

Romania 
 Stein – antico nome tedesco di Dacia, frazione del comune di Jibert nel distretto di Brașov (Transilvania)

Slovacchia 
 Stein – antico nome tedesco di Kamienka, comune nel distretto di Stará Ľubovňa (Prešov)

Slovenia 
 Stein in Krain – antico nome tedesco del comune di Kamnik (Slovenia Centrale)

Svizzera 
 Stein – comune (Canton Appenzello Esterno)
 Stein – comune nel distretto di Rheinfelden (Canton Argovia)
 Stein – ex comune ora frazione di Nesslau, comune nel distretto del Toggenburgo (Canton San Gallo)
 Stein am Rhein – comune (Canton Sciaffusa)

Persone

Artisti 
 Fritz Stein (1879-1961) – direttore d'orchestra, insegnante, filosofo e teologo tedesco
 Erwin Stein (1885-1958) – direttore d'orchestra e critico musicale austriaco naturalizzato britannico
 Paul L. Stein (1892-1951) – regista e sceneggiatore austriaco naturalizzato britannico
 Peter Stein (1937) – regista tedesco
 Chris Stein (1950) – chitarrista e compositore statunitense
 Miriam Stein (1988) – attrice austriaca

Letterati 
 Hallar-Stein (XIII secolo) – poeta islandese
 Charlotte von Stein (1742-1827) – scrittrice tedesca
 Lorenz von Stein (1815-1890) – sociologo, giurista ed economista tedesco
 Ludwig Stein (1859-1930) – filosofo, sociologo, giornalista, editore ungherese naturalizzato svizzero
 Leo Stein (1861-1921) – librettista e drammaturgo austriaco
 Aurel Stein (1862-1943) – archeologo britannico
 Gertrude Stein (1874-1946) – scrittrice e poetessa statunitense
 Ernst Stein (1891-1945) – storico austriaco
 Aaron Marc Stein (1906-1985) – scrittore statunitense
 Joseph Stein (1912-2010) – commediografo e poeta statunitense
 Sol Stein (1926) – scrittore ed editore statunitense
 Garth Stein (1964) – scrittore e produttore cinematografico statunitense

Politici 
 Heinrich Friedrich Karl von Stein (1757-1831) – politico tedesco
 Karl vom Stein zum Altenstein (1770-1840) – politico tedesco
 Hermann von Stein (1854-1927) – militare e politico tedesco
 Jill Stein (1950) – medico, ambientalista e politica statunitense

Religiosi 
 Franz Joseph von Stein (1832-1909) – arcivescovo tedesco
 Edith Stein (1891-1942) – religiosa, filosofa e mistica tedesca

Scienziati 
 William Stein (1911-1980) – biochimico statunitense
 Elias Stein (1931) – matematico statunitense

Sportivi 
 Jock Stein (1922-1985) – calciatore e allenatore di calcio britannico
 Erwin Stein (1935) – calciatore tedesco
 Helmut Stein (1942) – calciatore tedesco
 Colin Stein (1947) – calciatore britannico
 Uli Stein (1954) – calciatore tedesco
 Mark Stein (1966) – calciatore sudafricano
 Alon Stein (1978) – cestista e allenatore di pallacanestro israeliano
 Willie Cauley-Stein (1993) – cestista statunitense

Altre attività 
 Johann Andreas Stein (1728-1792) – artigiano tedesco
 Elias Stein (1748-1812) – scacchista olandese
 Seymour Stein (1942) – produttore discografico statunitense

Altro 
 Cratere Stein – cratere lunare
 Di Graben di Stein – famiglia dell'aristocrazia austriaca
 Episodi di Sara Stein – serie televisiva
 Stein – nome proprio di persona norvegese maschile

Pagine correlate 
 Cratere Stein – pagina di disambiguazione
 Leo Stein – pagina di disambiguazione

Altri progetti